Carlos Rodríguez – hiszpański kolarz
 Carlos Rodríguez – argentyński trener tenisa
 Carlos Rodríguez – portorykański zapaśnik